Джек Кертіс (; 28 травня 1880 — 16 березня 1956) — американський актор епохи німого кіно. Він знявся у 157 фільмах між 1915 та 1950 роками. Джек Кертіс народився в Сан-Франциско, а помер у Голлівуді.

Вибарана фільмографія 

 Graft (1915)
 Secret Love (1916)
 The Woman's Law (1916)
 The Secret of the Swamp (1916)
 The Yaqui (1916)
 Up or Down? (1917)
 God's Crucible (1917)
 Little Red Decides (1918)
 The Last Rebel (1918)
 Treat 'Em Rough (1919)
 The Pest (1919)
 The Speed Maniac (1919)
 The Hell Ship (1920)
 The Courage of Marge O'Doone (1920)
 The Big Punch (1921)
 The Servant in the House (1921)
 Flower of the North (1921)
 The Sea Lion (1921)
 The Long Chance (1922)
 Two Kinds of Women (1922)
 Canyon of the Fools (1923)
 The Day of Faith (1923)
 Greed (1924)
 Captain Blood (1924)
 The Shadow on the Wall (1925)
 The Wedding Song (1925)
 Baree, Son of Kazan (1925)
 The Texas Streak (1926)
 Hearts and Fists (1926)
 Jaws of Steel (1927)
 Brass Knuckles (1927)
 Scarlet Seas (1929)
 The Show of Shows (1929)
 The Love Racket (1929)
 Hold Everything (1930)
 Under a Texas Moon (1930)
 The Love Trader (1930)
 Конфлікт на ранчо (1931)
 The Prescott Kid (1934)
 Шлях на захід (1935)
 Хребет беззаконня (1935)
 Король Пекос (1936)
 Диліжанс (1939)
 Trail Riders (1942)
 Song of the Sarong (1945)
 Три хрещених батька (1948)

Примітки

Посилання 
   
 Контракти Джека Кертіса, 1937 рік , утримується Театральним відділом Біллі Роуза, Нью-Йоркська публічна бібліотека сценічного мистецтва

Актори США XX століття
Американські актори німого кіно
Американські кіноактори